Ел Муеље има више значења:

 Ел Муеље (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Муеље (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Муеље (Сан Педро де ла Куева), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Муеље, Гавилан Норте (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику